L’amuzgo de Guerrero est une langue amuzgo parlée dans le sud-ouest de l’État de Guerrero au Mexique.

Écriture

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues amérindiennes
 Langues oto-mangues
 Langues oto-mangues orientales
 Langues amuzgo–mixtécanes
 Langues amuzgo

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Inventaire de langues amérindiennes
Langue amuzgo
Langue amérindienne en Amérique centrale
Langue amérindienne au Mexique